Belknap ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Belknap (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles E. Belknap (1846–1929), US-amerikanischer Politiker
 George Belknap (1832–1903), Konteradmiral der US-Marine
 Hugh R. Belknap (1860–1901), US-amerikanischer Politiker
 Jeremy Belknap (1744–1798), US-amerikanischer Geistlicher und Historiker
 Joanne Belknap US-amerikanische Sozial- und Rechtswissenschaftlerin sowie Kriminologin
 William W. Belknap (1829–1890), US-amerikanischer General und Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belknap (Alabama), im Dallas County
 Belknap (Arkansas), im Cross County – nicht mehr existent
 Belknap (Illinois), im Johnson County
 Belknap (Indiana), im Vanderburgh County
 Belknap (Iowa), im Davis County
 Belknap (Kentucky), im Wolfe County
 Belknap (Michigan), im Presque Isle County
 Belknap (Montana), im Sanders County
 Belknap (Ohio), im Harrison County
 Belknap (Pennsylvania), im Armstrong County
 Belknap (Texas), im Young County – nicht mehr existent
 Belknap (Utah), im Sevier County
 Belknap Beach, im Oldham County, Kentucky
 Belknap Crossing, im Wyoming County, New York
 Belknap Springs, im Lane County, Oregon
 Belknap County, Verwaltungseinheit in New Hampshire

Sonstiges:
 Belknap Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Belknap Crater, ein Schildvulkan im US-Bundesstaat Oregon
 Belknap-Nunatak, Nunatak auf der Thurston-Insel vor der Küste des westantarktischen Ellsworthlands
 Belknap Press, ein Imprint der Harvard University Press
 USS Belknap
 Belknap Branch, Fließgewässer im Parker County, Texas
 Belknap Mine Number 1, Mine im Young County, Texas
 Belknap Mine Number 2, Mine im Young County, Texas
 Belknap Mine Number 3, Mine im Young County, Texas
 Belknap Mine Number 4, Mine im Young County, Texas
 Belknap Mine Number 5, Mine im Young County, Texas
 Belknap Mountain State Forest, Park im Belknap County, New Hampshire
 Belknap Park, Park im Kent County, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Belknap Bridge, in Rainbow, Oregon, ID-Nr. 79002097
 Belknap House, in Carson City, NV, ID-Nr. 97001302
 Belknap Stone House, in Newburgh, New York, ID-Nr. 01000843
 Belknap-Sulloway Mill, in Laconia, New Hampshire, ID-Nr. 71000046

Siehe auch:
 Belknap Township